Пе () — корейське прізвище.
 Пе Гіль Су — північнокорейський гімнаст, олімпійський чемпіон.
 Пе Ду На — південнокорейська акторка.
 Пе Йон Чжун — південнокорейський актор.
 Пе Сюзі — південнокорейська співачка та акторка.
 Пе Чжу Хьон — південнокорейська співачка та акторка

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища